Kryształowa Kula (sport)
 Kryształowa kula (baśń)
 Kryształowa kula (ezoteryka)